Le marché couvert de Saint-Pierre désigne une halle qui se situe
 Marché couvert de Saint-Pierre, marché de Saint-Pierre situé sur l'île de La Réunion
 Marché couvert de Saint-Pierre, marché de Saint-Pierre situé sur l'île de la Martinique